Ганнон I Великий — карфагенський політичний і військовий діяч IV ст. до н. е., «принцепс Карфагену», очільник кількох військових кампаній на Сицилії. Страчений після невдалої спроби державного заколоту з метою узурпації влади.
 Ганнон II Великий — карфагенський політичний і військовий діяч III ст. до н. е., під час Першої та Другої Пунічних воєн був одним з лідерів «партії миру» з Римом. Багато зробив для вчинення саботажу діям Ганнібала під час його військової кампанії в Італії. 
 Ганнон III Великий — карфагенський політичний і військовий діяч II ст. до н. е., один з лідерів «партії миру» з Римом під час Третьої Пунічної війни.

Примітки 

Персоналії:Карфаген